Маккеллар, Маке́ллар (McKellar) — фамилия. Известные носители:
 Маккеллар, Даника (р.1975) — американская актриса, писательница, математик и адвокат.
 Маккеллар, Доротея (1885—1968) — австралийская поэтесса и писательница.
 
 Маккеллар, Эндрю (1910—1960) — канадский астроном.

Примечания